Аннамухамед Зарипович Зарипов (1947 год, район Сакар-Чага Туркменской ССР) — заслуженный художник России, почётный член Российской академии художеств, член Союза кинематографистов России, Московского союза художников, Творческого союза художников России, где является членом правления и председателем секции искусствоведов. Коллекционер.

Биография 
Аннамухамед Зарипович Зарипов родился в 1947 году в районе Сакар-Чага Туркменской ССР. 
 1962 — окончил с отличием Художественное училище в Ашхабаде. 
 1968 — окончил (с отличием) Всесоюзный государственный институт кинематографии, художественный факультет у профессора Ю.И. Пименова. С этого же года живёт в Москве — и участник московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. 
 1976 —  член Союза художников России.  
Участник международных биеннале в Индии, Бангладеш, Турции. 
Персональные выставки в Москве, по музеям России, Греции, Бангладеш, Америке, Германии. Произведения художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, во многих музеях нашей страны и за рубежом, в том числе в частных коллекциях. Работает от реализма до авангарда и минимализма. Всегда возвращается к фигуративному искусству. 

Живопись и графика Зарипова также хранится в собрании Ярославского Художественного музея, где состоялись выставки произведений художника и его коллекции в 1988 и 2004 годах.

Ссылки 
 Художник Аннамухамед Зарипов и его коллекция в Мраморном дворце Русского музея. 
 "Зарипов в кругу друзей". Из коллекции московского художника и коллекционера Аннамухамеда Зарипова

Выпускники ВГИКа
Члены Союза художников СССР
Члены Московского Союза художников
Почётные члены РАХ
Члены Союза кинематографистов России